Leffler ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Charlotte Leffler (1849–1892), schwedische Schriftstellerin und Schwester von Magnus Gösta Mittag-Leffler
 Celina Leffler (* 1996), deutsche Leichtathletin
 Dick Leffler (1932–1998), australischer Hammerwerfer
 Edvin Leffler (1875–1950), schwedischer Politiker
 Hakon Leffler (1887–1972), schwedischer Tennisspieler und Geschäftsmann
 Hermann Leffler (1864–1929), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film
 Isaac Leffler (1788–1866), US-amerikanischer Politiker
 Jason Leffler (1975–2013), US-amerikanischer Rennfahrer
 Magnus Gösta Mittag-Leffler (1846–1927), schwedischer Mathematiker
 Paul Leffler (* 1890), deutscher Ingenieur, SS-Führer und Polizeipräsident
 Robert Leffler (1866–1940), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Shepherd Leffler (1811–1879), US-amerikanischer Politiker
 Siegfried Leffler (1900–1983), deutscher Theologe
 Silke Leffler (* 1970), österreichisch-deutsche Designerin und Illustratorin

Siehe auch:
 Lefler